АЕЦ „Улджин“ е голяма ядрена централа в Южна Корея. Централата е с капацитет 5881 MW.

Източници 

Улджин